Palma kan syfta på:

 Palma (auktor), auktorsförkortning

Geografi

Brasilien 

 Coreaú (ort), Ceará, 
 Palma (kommun), Minas Gerais,

Mexiko 

 Tamasopo (ort), San Luis Potosí, 
 La Palma (ort i Mexiko, Hidalgo, Nopala de Villagrán), 
 Palma Prieta, ort, Guanajuato, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
 La Palma (ort i Mexiko, Querétaro Arteaga, Pedro Escobedo),

Spanien 

 Palma de Mallorca, kommun, Balearerna, Illes Balears, 
 Isla de La Palma, ö, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,